Islam, jedna od 4 najveće svjetske monoteističke religije
 Islam (Pariz), nekadašnji hrvatski emigrantski list

Naselja 

 Islam Grčki, naselje kod Zadra
 Islam Latinski, naselje kod Zadra

Osobe 

 Islam Karimov (* 1938), predsjednik Uzbekistana
 Islam Jachjajewitsch Timursijew (* 1983), ruski boksač
 Afrika Islam, američki hip-hop producent
 Kazi Nazrul Islam (1899-1976), bengalski pjesnik
 Yusuf Islam (* 1948),pjevač, poznat i kao Cat Stevens
 Islam El-Shater, egipatski nogometaš
 Umar Islam